

Patronymes 
Panteleïev (masculin ; ) ou Panteleïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Grigori Panteleïev (1972-), joueur de hockey sur glace letton
 Ivan Panteleïev (1924-1994), écrivain soviétique
 L. Panteleïev (1908-1987), écrivain soviétique
 Marina Panteleïeva (1989-), athlète russe spécialiste des épreuves de sprint
 Yana Panteleyeva (1988-), athlète russe spécialiste de l’heptathlon

Patronyme russe